Messier 101, spiralna galaksija u zviježđu Veliki medvjed
 M-101 (autoput u Michiganu, SAD)
 M101 (haubica), 105-mm-ska laka haubica
 M101 (New York), autobusna ruta u Manhattanu

pt:M101